Перч Сергее́вич Бошнагя́н (, 1 сентября 1920, село Нор-Баязет — 5 января 2004, Ереван) — армянский советский учёный и политический деятель. Депутат парламента Армении (1999—2003).

Биография 
 Участник Великой Отечественной войны.
 1948 — окончил Ереванский государственный университет. Инженер-геолог, , .
 1948—1999 — Ереванский государственный университет; преподаватель, проректор, декан географического факультета, а позже заведующий кафедрой.
 30 мая 1999 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Член КПА.
 В 1999—2004 — председатель союза ветеранов Армении.

Награды 
 Орден Красного Знамени (21.02.1945).
 Три ордена Отечественной войны 1 степени (5.06.1944, 19.05.1945, 1985).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Два ордена Красной Звезды (15.02.1944, 19.05.1944).
 Медаль «За оборону Кавказа» (13.10.1944).
 Медаль «За взятие Берлина».
 Заслуженный геолог Армянской ССР (1970).

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

Преподаватели Ереванского государственного университета
Геологи СССР
Геологи Армении
Коммунисты Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Пехотинцы Великой Отечественной войны